Революционный — название населённых пунктов в России:

 Революционный — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Революционный — хутор в Зерноградском районе Ростовской области.

См. также 
 Революционный переулок
 Революционный проезд
 Революционный район
 Революционный совет